El Premio Kandinsky, que lleva el nombre del pintor ruso Vasili Kandinski, es un premio patrocinado por el Banco Alemán (Deutsche Bank AG) y la Art Chronika Culture Foundation. Se organizó con la esperanza de desarrollar el arte contemporáneo ruso y reforzar el estatus del arte ruso en el mundo. En total, se conceden 55.000 euros a los artistas.

Se estrenó el 4 de diciembre de 2007 en el Centro de Arte contemporáneo Winzavod de Moscú. Se otorgaron cuatro premios. La Categoría de Artista Joven se otorga a un artista menor de 30 años que recibe una estancia de tres meses en Villa Romana. El Proyecto de Nuevos medios del año recibe 10.000 euros. Artista del Año recibe 40.000 euros. El Premio del Público es de 5.000 euros.

El premio ha ido evolucionando a lo largo de los años. "Una de las características distintivas del premio es que los artistas pueden nominarse a sí mismos." Ahora las categorías son 'Proyecto del Año', 'Artista Joven. Proyecto del Año y Trabajo Académico. Historia y Teoría del Arte Contemporáneo". Cada año el lugar cambia, los proyectos de los finalistas se muestran en diferentes ciudades.

Premio Kandinsky 2007

Jurado
Jean-Hubert Martin, Valerie Higgins y Andrey Yerofeyev.

Nombramiento

Proyecto del Año
Anatoly Osmolovsky, AES+F, Yuri Albert, Yuri Avvakumov, Katerina Belkina, Alexander Vinogradov y Vladimir Dubossarsky, Dmitri Vrubel y Victoria Timofeeva, Dmitry Gutov, Larisa Zvezdochetova, Alain Kirtsova, Vitaly Kopachev, Oleg Kulik, Konstantin Latyshev, Anton Litvin, Rauf Mamedov, Irina Nakhova, Nikola Ovchinnikov, George Pervov, Alexei Politov y Marina Belova, Alexander Sauko, Sergei Saigon, Sumnina Maria, Olga y Alexander Florensky, Gor Chahal, Yuri Shabelnikov.

Artista joven (hasta 30 años)
Vladlena Gromova, Catherine Belyavskaya, Lyoha Garikovich, Peter Goloshapov, Bashir Borlakov, Ekaterina Gavrilova y Petr Zhukov, Oleg Dou, Diana Machulina, Alexei Stepanov, Sergei Uryvaev y Alexei Stepanov, Gregory Yushenko.

Proyecto de Arte Multimedia del Año
Vladislav Mamyshev Monroe, Anton Litvin, Vladimir Logutov Alexei Buldakov y Petr Bystrov, Philip Dontcov, Oleg Kulik, Provmyza Victor Freudenberg, Marina Chernikov, Aristarco Chernyshev.

Ganador
 Artista joven (hasta 30 años) — Vladlena Gromova
 Proyecto de Arte Multimedia del Año — Vladislav Mamyshev-Monroe
 Artista del Año — Anatoly Osmolovsky
 Premio a la Elección del Pueblo — Peter Goloschapov

Premio Kandinsky 2008

Jurado
Jean-Hubert Martin, Valerie Higgins, Andrei Erofeev, Friedhelm Hütte, Catherine Bobrinskaya, Alexander Borovsky

Nombramiento

Proyecto del Año
Alexey Belyaev-Gintovt, Dmitry Gutov, Boris Orlov, Victor Alimpiev, Peter White, Alexander Vertinsky, Sergei Vorontsov, Dmitri Vrubel y Victoria Timofeeva, grupo "Narices Azules", Olga Stone, Sergei Kostrikov, Gregory Maiofis Bogdan Mamonov, Boris Markovnikov, Diana Machulina, Rosedkin, Vincent Nilin y Dmitri Prigov, George Pervov, Igor Pestov, George Pusenkoff, Vitaly Pushnitsky, Kerim Ragimov, Leonid Rotar, Aidan Salakhova, Sergey Skachkov, Marina Fedorova, Galina Hailu, Dmitry Tsvetkov, Sergey Chilikov, Sergey Shekhovtsov.

Artista joven (hasta 30 años)
Diana Machulina, Anna Gholud, Grigory Yushchenko, 3 ART, MAKE, Andrei Blokhin y Georgy Kuznetsov, Ilya Gaponov y Cyril Koteshov, Alexander Gronskiy, Alina Gutkina, Oleg Dou, Alexander Klymtsov, Lera Matveeva, Misha Most, Nikolai Rykunov, Anna Titova.

Proyecto de Arte Multimedia del Año
Grupo "PG", Vladimir Logutov, Grupo" Sopa Azul", Maria Andre, Hope Anfalova, Vladlen Gromov, Marina Zvyagintsev, Anton Litvin, Ksenia Peretrukhina, Grupo PROVMYZA, Programa ESCAPE, Thanatos Banionis, Alexander von Busch, Svetlana Hansemann, Marina Chernikov.

Ganador
 Artista joven (hasta 30 años) — Diana Machulina
 Proyecto de Arte Multimedia del Año - Grupo PG (Ilya Falkovsky, Alexey Katalkin y Boris Spiridonov)
 Proyecto del Año — Alexey Belyaev-Gintovt

Premio Kandinsky 2009

Nombramiento

Proyecto del Año
Konstantin Batynkov, Peter White, Vita Buivid, Alexei Garikovich, Dmitry Gretzky, Alla Esipovich, Vadim Zakharov, Vladimir Kozin, Irina Korina, Rostislav Lebedev, Gregory Maiofis, Igor Moukhin, Nikolay Nasedkin, Arkady Nasonov, Pavel Pepperstein, Nikolay Polissky, Roman Sakin, Semen Fajbisovich, Natalia Khlebtsevich, Anastasia Horoshilova, Dmitry Tsvetkov, Cyril Chelushkin, Dmitry Shorin, Sergei Shutov.

Artista Joven
Eugene Antufiev, Lyoha Garikovich, Ivan Lungin, Stepan Subbotin, Dmitry Teselkin, Alexander Frolov, ART 3, Makeev, Leche y Vodka, Reciclaje.

Proyecto de Arte Multimedia del Año
Thanatos Banionis, Julia y Alexander Devlyashova Toschevikova, Alexandra Dementieva, Vadim Zakharov, Marina Zvyagintsev, Elena Kovylina Alexander Lavrov, Alexei Politov y Marina Belova PROVMYZA Olga Tobreluts y Dmitry Sokolenko, Aristarca Chernyshev y Alexei Shulgin.

Ganador
 Artista joven (hasta 30 años) — Evgeny Antufiev
 Proyecto de Arte Multimedia del Año — Electroboutique (Aristarkh Chernyshev y Alexey Shulgin)
 Proyecto del Año — Vadim Zakharov

Premio Kandinsky 2010

Ganador
 Artista joven — Taisia Korotkova para Reproducción (2009), Reciclaje (Andrei Blokhin y Georgy Kuznetsov) para Reversa
 Proyecto de Arte Multimedia del Año — Andrei Blazhnov para Cost?
 Proyecto del Año — Alexander Brodsky para la Carretera

Premio Kandinsky 2011

Ganador
 Joven Artista — Polina Kanis para Huevos
 Proyecto de Arte Multimedia del Año — Anastasia Ryabova para Colecciones Privadas de Artistas
 Artista del Año — Yuri Albert para la Encuesta de Moscú

Premio Kandinsky 2012

Ganador
 Joven Artista — Dmitry Venkov para Mimos Locos
 Categoría principal — Taco de Grisha para el proyecto de Escultura H-HOUR y Allegoria Sacra AES+F

Premio Kandinsky 2013

Ganador
 Joven artista — Evgeny Granilshchikov para Posiciones y Tim Parchikov Times New Roman Episodio III: Moscú
 Categoría principal — Irina Nakhova para El proyecto Untitled

Premio Kandinsky 2014

Ganador
 Joven artista — Albert Soldatov para el proyecto Baltus
 Categoría principal — Pavel Pepperstein para el proyecto Holy Politics
 Trabajo Académico. Historia y Teoría del Arte Contemporáneo — Mihail Yampolskii por la obra Gnosis en Imágenes

Premio Kandinsky 2015

Ganador
 Joven artista — Olya Kroytor para el proyecto Fulcrum
 Proyecto del Año — Filippov Andrey por el proyecto La rueda en la cabeza
 Trabajo Académico. Historia y Teoría del Arte Contemporáneo — Podoroga Valeriy para el proyecto La Segunda Pantalla: S. Eisenstein y la Cinematografía de la Violencia

Premio Kandinsky 2016

Ganador
 Artista joven — Super Taus
 Proyecto del Año — Andrey Kuzkin
 Trabajo Académico. Historia y Teoría del Arte Contemporáneo — Victor Misiano

Premio Kandinsky 2017

Ganador
 Joven Artista — Sasha Pirogova
 Proyecto del Año — Agrupación ZIP
 Trabajo Académico. Historia y Teoría del Arte Contemporáneo — Alexander Borovsky

Premio Kandinsky 2019

Ganador
 Joven Artista — Albina Mokryakova
 Proyecto del Año — Evgeny Antufiev
 Trabajo Académico. Historia y Teoría del Arte Contemporáneo — Andrey Khlobystin

Premio Kandinsky 2021

Ganador
 Joven Artista — Albina Mokryakova
 Proyecto del Año — Andrey Kuzkin
 Trabajo Académico. Historia y Teoría del Arte Contemporáneo — Roman Osminkin

Referencias 

Premios de arte
Premios de Rusia
Premios establecidos en 2007